Турция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) в восьмой раз за свою историю, пропустив Зимние Олимпийские игры 1980 года, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года
Спорт в Турции в 1984 году